«Популя́рные ле́кции по матема́тике» — серия брошюр на разные математические темы, выпускавшихся в СССР. Многие выпуски неоднократно переиздавались.

Выпуски 1—26 вышли в издательстве «Гостехиздат», затем они выходили в издательстве  «Физматгиз» и  «Наука».

Список выпусков

См. также 
 Популяризация науки

Ссылки 
 Популярные лекции по математике  на сайте МЦНМО.
 Популярные лекции по математике на сайте Math.ru.

Научно-популярные книжные серии
Математическая литература
Книги издательства «Наука»
Популяризация математики